Нижче наведена дискографія лейблу звукозапису J.O.B. Records (США). Створений у 1949 році в Чикаго Джо Брауном з партнером, блюзовим музикантом Джеймсом Берком Оденом (Сент-Луїс Джиммі). Закритий у 1974 році.

Випускав серії: для LP 000 і синглів 100 (з 1949), 1000 і 1100 (з 1952).

Пісня «Five Long Years» Едді Бойда була включена до Зали слави блюзу в категорії «Класичний блюзовий запис».

Дискографія

LP (000)

Серія 100

Серія 1000

Серія 1100

Нагороди 
Зала слави блюзу

Посилання 
 Дискографія J.O.B Records  
 Дискографія J.O.B Records  

J.O.B. Records